Князи — название населённых пунктов:

Беларусь 
 Князи — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Князи — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Князи — железнодорожная платформа в Кировской области на перегоне Киров — Глазов.